El Marsa – comune dell'Algeria nella provincia di Algeri
El Marsa – comune dell'Algeria nella provincia di Chlef
El Marsa – comune dell'Algeria nella provincia di Skikda
El Marsa – municipalità del Sahara Occidentale